Эран () — коммуна в департаменте Кальвадос (Франция)
 Эран () — коммуна в департаменте Канталь (Франция)
Эран (Мадхья-Прадеш) — местность на берегу реки Бина в округе Сагар штата Мадхья-Прадеш (Индия), где некогда находился древний город, упоминаемый в буддийских и индуистских текстах.